Barão de Tondela foi um título honorífico criado por decreto de 3 de Julho de 1823, do rei D. João VI de Portugal, a favor do general António Marcelino da Vitória, 1.º barão de Tondela.

Usaram o título as seguintes pessoas:
 António Marcelino da Vitória, 1.º barão de Tondela;
 Maria Joana Roeda da Vitória, 2.ª baronesa de Tondela.

+tondela